Националната баскетболна лига (съкратено „НБЛ“) е професионална баскетболна лига в България. Създадена е през 2008 г. и се състои от 10 отбора. Преди е наричана А група, а днес е първа по сила професионална баскетболна лига в България.

Настоящ сезон

Отбори през сезон 2016/17

Шампиони на България

Класиране по медали

Вижте също
 Мъже
Национална баскетболна лига мъже
Купа на България по баскетбол мъже
Суперкупа на България по баскетбол мъже
 Жени
Национална баскетболна лига (жени)
Купа на България по баскетбол (жен)
Суперкупа на България по бсскетбол жени

Източници

Външни препратки 
 Българска федерация по баскетбол

Баскетбол в България